Прегра́дная — станица в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Урупского района и Преградненского сельского поселения.

География 
Станица расположена на реке Уруп. Основная часть населённого пункта находится на пологом левом берегу Урупа, протянувшись с юга на север от устья реки Багачухи (в верховье — Орловка) до устья Салихи соответственно. Кроме того, застроено нижнее течение Салихи. На правом берегу находятся два микрорайона станицы. Один — в районе устья реки Тёплой, которая здесь же принимает свой последний левый приток, Гнилушку. Другой — северо-восточнее основной части станицы, на низменном берегу Урупа. Между ними располагается устье ещё одного правого притока Урупа, Свинячки, и обрывистое нагорье, почти вплотную подходящее здесь к кромке воды.

Преградная и находящиеся севернее хутор Большевик (на левом берегу Урупа) и аул Кызыл-Уруп (на правом берегу) расположены фактически в крупной межгорной котловине между Скалистым хребтом на севере и горными системами Западного Кавказа на юге. Западнее станицы возвышается гора Шапка (1243 м), восточнее — принадлежащая к Скалистому хребту вершина без названия высотой 1703,4 м. В 3 км к югу от центра Преградной, на берегах впадающей в Уруп реки Сероштанки и её притока Кобельчихи расположен посёлок городского типа Медногорский, уже с трёх сторон окружённый горами. Юго-западнее станицы, на узком участке берега между горами и рекой Псекенча недалеко от её впадения в Уруп ранее существовал ныне не имеющий статуса населённого пункта небольшой посёлок Юбилейный. Отроги гор, обступающие котловину с юга, запада и востока, поросли лесом (в отличие от безлесных южных склонов Скалистого хребта), растут берёза, ольха, бук.

История 
Поселение основано в 1860 году как станица 3-й Урупской бригады Кавказского линейного казачьего войска. Приказ генерал-фельдмаршала А. И. Барятинского по Кавказской армии № 186 от 3 мая 1860 года, изданный в Тифлисе, гласил: «станицам, водворяемым в нынешнем году на обоих крыльях Кавказской линии, присваиваются следующие наименования: 1) станице в верховьях Урупа — Преградная…». В приказе по Военному ведомству от 28 мая 1860 года № 127 указано: «Государь Император… соизволил утвердить… новым станицам Кавказского линейного казачьего войска следующие наименования: …в верховьях Урупа — Преградная…».

Станицу Преградную возводил Урупский отряд в составе трёх сотен 5-й Ставропольской бригады Кавказского линейного казачьего войска (командир 1-й сотни 1-го Ставропольского полка войсковой старшина Николай Скордули за отличия при постройке станицы был награждён орденом святой Анны 3-й степени), резервных батальонов Крымского и Севастопольского пехотных полков, двух орудий Конно-артиллерийской казачьей № 14 батареи, двух орудий 4-ой батареи 19-й Артиллерийской бригады, 200 казаков-переселенцев (125 семей по жребию из старолинейных станиц Кавказского линейного казачьего войска) и 177 нижних чинов Кавказской армии, перечисленных в казачье сословие. Общее руководство над отрядом и возведением станицы осуществлял подполковник Евпл Филиппович Семёнкин — командир 3-й Урупской бригады Кавказского линейного казачьего войска, начальник Урупской кордонной линии.

Возведение станицы началось в 20-х числах апреля 1860 года и к концу года в основном было закончено. Первым начальником станицы был назначен сотник Илья Абозин. В ноябре 1860 года станица вошла в состав вновь образованного Кубанского казачьего войска. С октября 1861 года станица относилась к 23-у полку 7-й бригады Кубанского казачьего войска. В конце 1866 года вошла в состав 5-й Урупской бригады, а с 1870 года в Хопёрскую бригаду ККВ. Казаки станицы направлялись на формирование 1-го Хопёрского полка. Кроме того, служили в Собственном Его Императорского Величества Конвое, Кубанском Варшавском дивизионе, в 5-й конной батарее, во 2-м пешем пластунском батальоне, а с 1892 года в 6-м Кубанском пластунском батальоне.

Преградная входила в Баталпашинский отдел Кубанской области. На 1861 год в станице числилось 624 мужчины и 459 женщин на 275 дворов. В 1860-1870 годах в станицу было зачислено большое количество переселенцев из Полтавской, Черниговской, Воронежской губерний, а также отставных солдат Кавказской армии, имелись переселенцы из Ставропольской губернии, Области Войска Донского, других кубанских станиц. На 1891 год проживало уже 989 мужчин и 976 женщин на 370 дворов, при этом в станице жило 108 иногородних. В 1915 году в Преградной насчитывалось 1 802 мужчины, 1 826 женщин, иногородних — 620, дворов — 700.

К началу Первой мировой войне казаки станицы формировали 1-й, 2-й и 3-й Хопёрские полки. В годы Первой мировой по решению казаков станицы Преградной, воевавших в составе 3-го Хопёрского полка, командир 3-го Кавказского корпуса (в который входил полк) генерал от артиллерии Владимир Александрович Ирманов (Ирман) был избран «почётным стариком» станицы Преградной.

В годы Гражданской войны на казачье население Преградной и окрестных станиц пытался опереться А. Г. Шкуро, сумевший в конечном итоге летом 1918 года свергнуть советскую власть в Баталпашинском отделе. Летом 1920 года Преградная и другие горные станицы отдела, как и горный Карачай, стали базой для повстанческой армии генерал-майора М. А. Фостикова, сумевшего ненадолго укрепиться на Верхней Кубани после развала единого белогвардейского фронта на Юге России.

Статус районного центра у станицы Преградной — с 1938 года, когда был образован Преградненский район в составе Карачаевской автономной области (до 1935 года Преградная была центром сельсовета в Удобненском районе Азово-Черноморского края). В 1943 году в результате депортации карачаевцев Карачаевская АО и Преградненский район были упразднены. В 1963-1965 годах станица являлась административным центром Урупского промышленного района, с 1965 года — райцентр Урупского района Карачаево-Черкесской АО. В октябре 2010 года Преградная отпраздновала 150-летие.

Адыгейское название населённого пункта , приводимое филологом К. Х. Меретуковым, образовано от названия реки Уруп (),  означает «верховье». Таким образом, полностью оно переводится как «станица в верховьях реки Уруп».

Население 

Согласно переписи 2002 года, в станице проживало 3232 мужчины и 3334 женщины, 69 % населения составляли русские, 28 % — карачаевцы.

Национальный состав по переписи 2010 года:
 русские — 5 317 чел. (71,2 %),
 карачаевцы — 1 897 чел. (25,4 %),
 узбеки — 77 чел. (1 %),
 другие национальности — 123 чел. (1,6 %),
 национальность не указана — 46 чел. (0,6 %).

Религия 

 Русская православная церковь
 Церковь в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Нынешний храм построен в 1988-1992 годах (освящён в 1995 году), при нём имеется воскресная школа.

Ранее в станице существовала деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. До её строительства в Преградной имелся лишь молитвенный дом. В 1875 году было получено разрешение Кавказской епархии на строительство церкви на средства прихожан и казачьего войска. В 1879 году было получено разрешение купить за 7 тыс. руб. материалы разобранной церкви в упразднённой станице Псемёнской, из которых без изменения проекта и был в 1880 году возведён храм в Преградной. На пожертвования в размере свыше 500 руб. церковь была расписана. В 1950-х годах церковь сгорела.

Археология 
 Наскальные рисунки в ущелье Сутул.
 На реке Уруп в Гамовской балке близ станицы Преградной находится пещера Треугольная, которая, судя по обожжённым костям животных и кремнёвым орудиям труда, была населена неандертальцами в эпоху мустье, а может быть и ещё раньше — 600 тыс. лет назад, что позволяло некоторое время условно считать Треугольную пещеру древнейшей стоянкой раннего палеолита в Восточной Европе.

Памятники 
 Обелиск Анне Андреевне Голоколосовой, партизанке, расстрелянной фашистами. А. А. Голоколосова, медсестра, связная Преградненского партизанского отряда, была по доносу арестована немцами в период оккупации Преградненского района в годы Великой Отечественной войны и расстреляна 1 октября 1942 года.
 Памятник на братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны.

Известные личности 
 Гербеков, Магомет Чомаевич — Герой Российской Федерации, проживал в Преградной.
 Енжиевский, Андрей Андреевич — Герой Советского Союза, проживал в Преградной.
 Медведев, Дмитрий Геннадьевич — Герой Российской Федерации (посмертно), служил в пограничных войсках в Преградной.
 Шунин, Николай Михайлович — полный кавалер ордена Славы, уроженец Преградной.

Примечания 

Населённые пункты Урупского района
Районные центры Карачаево-Черкесии